Mateusz Zębski (ur. 13 maja 1992) – polski koszykarz grający na pozycji rzucającego obrońcy lub niskiego skrzydłowego, obecnie zawodnik Arged BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski.

13 lipca 2018 został zawodnikiem MKS-u Dąbrowy Górniczej.

28 czerwca 2019 dołączył do ENEA Astorii Bydgoszcz.

8 czerwca 2020 zawarł umowę z Kingiem Szczecin. 9 czerwca 2021 podpisał kolejną w karierze umowę z ENEA Astorią Bydgoszcz. 4 lipca 2022 zawarł kontrakt z Arged BM Slam Stalą Ostrów Wielkopolski.

Osiągnięcia 
Stan na 10 stycznia 2023.
 Drużynowe
 Awans do:
 I ligi (2012)
 TBL (2015)

 Indywidualne
 MVP kolejki EBL (2, 19 – 2020/2021, 7, 22 – 2021/2022)
 Zaliczony do I składu kolejki EBL (1, 2, 15, 25 – 2020/2021, 7, 22 – 2021/2022, 14 – 2022/2023)
 Lider EBL w średniej przechwytów (2022 – 1,9)

Statystyki

W rozgrywkach krajowych

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
 Statystyki zawodnika na pzkosz.pl 

Polscy koszykarze
Koszykarze MKS Dąbrowy Górniczej
Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze Astorii Bydgoszcz
Koszykarze Wilków Morskich Szczecin
Urodzeni w 1992